Bom É Querer Bem é um álbum de compilação das músicas da cantora brasileira Maysa, lançado em 1978 pela RGE. O título do álbum vem da canção de mesmo nome escrita por Fernando Lobo. O disco reúne doze canções gravadas por Maysa entre os anos 1958 e 1962, coletadas a partir de cinco álbuns de estúdio seus.

Faixas

Álbuns de Maysa
Coletâneas de 1978